Дильсдорф:

 Дильсдорф — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.
 Дильсдорф — округ в Швейцарии.